C17H25N3O5S – formula molecolare del meropenem
C17H25N3O5S – formula molecolare del veralipride

Formule molecolari